Ioussoupov, ou Юсупов en alphabet cyrillique, est un nom de famille d'origine tatare, issu du prénom Yusup ou Yousoup (équivalent de Youssouf). E : Юсупов - Ioussoupov.

En français, Юсупов se transcrit (transcription courante) Ioussoupov ou Youssoupov. La Bibliothèque nationale a longtemps utilisé un système avec -ss- (et non -s-) lorsqu’il correspond au caractère unique cyrillique -с- . L’état-civil occidental ou une tradition familiale ont parfois fixé la graphie : -off pour -ov est assez courant par exemple. Dans certains domaines, les sources francophones reprennent parfois la transcription anglaise : Yusupov.

Le nom se décline pour les personnalités féminines : Юсупова, transcrit en français en Ioussoupova ou Youssoupova, et en anglais en Yusupova.

Certains porteurs de ce nom de famille appartiennent à la « famille Ioussoupov », une illustre famille noble.

Personnalités masculines porteurs de ce nom de famille 

 Aleksandr Borissovitch Ioussoupov : (1744-1791), prince russe, fils de Boris Grigorievitch Ioussoupov.
 Alim Danilevitch Ioussoupov : (1972-), journaliste russe. Depuis 2011, rédacteur en chef OGTRK "Yamal-Région".
 Artour Maïakovitch Ioussoupov : (1960-), ancien joueur d'échecs soviétique, aujourd'hui de nationalité allemande.
 Artour Rimovitch Ioussoupov : (1989), joueur de football russe.
 Benjamin Ioussoupov : (1962), compositeur, pianiste et chef d'orchestre israélien.
 Boris Grigorievitch Ioussoupov : (1695-1759), prince russe, gouverneur de Moscou, maire de Moscou, conseiller privé, époux de Irina Mikhaïlovna Zinovieva.
 Boris Nikolaïevitch Ioussoupov : (1794-1849), prince russe, fils de Nikolaï Borissovitch Ioussoupov, époux de la princesse Zinaïda Ivanovna Narychkina (1809-1893).
 Dmitri Sergueïevitch : (†1694), (Abdul Mourza), fils d'Ile-Murza, époux de Iekaterina Sumorokova.
 Grigori Dmitrievitch Ioussoupov : (1676-1730), prince russe, fils d'Abdul Mourza (Dmitri Sergueïevitch), époux d'Anna Nikitichna Akinfova.
 Grigori Grigorievitch Ioussoupov : prince russe, fils de Grigori Dmitrievitch Ioussoupov, époux de Ievdokia Nikitichna Chakhovskaïa.
 Ibrahim Ioussoupov : (1929-), poète tchétchène.
 Ilman Movsourovitch Ioussoupov : (1951-), poète, écrivain, journaliste tchétchène, frère du précédent.
 Ismaïl Aksanovitch Ioussoupov : (1922-1992), héros de l'Union soviétique, il prit part à la Grande Guerre patriotique, sergent au  Régiment d'infanterie.
 Ismaïl Abdourasoulovitch Ioussoupov : (1914-), Premier secrétaire du Parti communiste du Kazakhstan.
 Ivan Dmitrievitch Ioussoupov : prince russe, fils d'Abdul Mourza (Dmitri Sergueïevitch), époux de Tatiana Dmitrievna Kokordinova.
 Magomed Ioussoupovitch Ioussoupov : (1935-), député du Soviet suprême de l'URSS, Le premier secrétaire du Daghestan obkoma, président du Conseil des ministres de la République du Daghestan.
 Marcel Jalilevitch Ioussoupov : (1984-), lutteur russe, deux fois champion d'Europe (2009-2011), trois fois champion de Russie (1999- 2000- 2001).
 Marcel Kharisovitch Ioussoupov : (1969-), politicien russe, membre de la Douma d'État, membre du parti politique Russie unie.
 Matveï Dmitrievitch Ioussoupov : Prince russe, fils d'Abdul Mourza (Dmitri Sergueïevitch).
 Nikolaï Borissovitch Ioussoupov : (1750-1831), prince russe, fils de Boris Grigorievitch Ioussoupov, ministre des Départements des principautés, (1800-1816), membre du Conseil d'État (1823-1831), amateur d'art, collectionneur et philanthrope, époux de Tatiana Vasilievna Engelhardt, il est l'arrière-grand-père du prince Feliks Feliksovitch Ioussoupov.
  : (1827-1891), prince russe, fils de Boris Nikolaïevitch Ioussoupov, époux de Tatiana Aleksandrovna Ribeaupierre (1828-1879).
 Nikolaï Feliksovitch Ioussoupov : (1883-1908), prince russe, fils de Felix Soumarokov-Elston.
 Rafael Midkhatovitch Ioussoupov : (1934-), scientifique russe, docteur ès sciences, directeur de l'Institut informatique et d'automatisation de Saint-Pétersbourg (1991), auteur de plus de 350 articles scientifiques, d'ouvrages, auteur de 12 inventions.
 Rinat Moukhametovitch Ioussoupov :(1951-2011), chercheur, ethnologue, anthropologue.
 Ousman Ioussoupovitch Ioussoupov : (1900-1966), Premier secrétaire du Parti communiste de l'Ouzbékistan (1937-1950), Président du Conseil des ministres de la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan (1953-1954), Président du Conseil des ministres de la République d'Ouzbékistan (1950-1953).
 Felix Soumarokov-Elston (1856-1928), comte Soumarokov-Elston, prince Ioussoupov, époux de la princesse Zinaïda Nikolaïevna Ioussoupova, père du prince Feliks Feliksovitch Ioussoupov, commandant d'un régiment de cavaleriede Sa Majesté Maria Fiodorovna, lieutenant-général (), adjudant-général (1915).
 Feliks Feliksovitch Ioussoupov : (1887-1967), prince russe, l'un des assassins de Raspoutine.
 Kharis Mounasipovitch Ioussoupov : (1929-2009), lutteur, fondateur de l'école de judo à Tcheliabinsk, quatre fois champion du monde, 14 fois champion d'Europe.
 Sergueï Grigorievitch Ioussoupov : prince russe, fils de Grigori Dmitrievitch Ioussoupov.

Personnalités féminines ayant porté ce patronyme 
 Zinaïda Nikolaïevna Ioussoupova : princesse russe, (1861-1939), fille du prince Nikolaï Borissovitch Ioussoupov, épouse de Felix Soumarokov-Elston, mère du prince Feliks Feliksovitch Ioussoupov.
 Irina Feliksovna Ioussoupova : (1915-1983) fille du prince Feliks Feliksovitch Ioussoupov et de la grande-duchesse Irina Alexandrovna de Russie, épouse du prince Nikolaï Dmitrievitch Cheremetiev (1904-1979).
 Prascovia Grigorievna Ioussoupova : fille du prince Grigori Dmitrievitch Ioussoupov (1676-1730).
 Ievdokia Borisovna Ioussoupova : (†1772), fille du prince Boris Grigorievitch Ioussoupov (1695-1759), épouse du prince Andreï Mikhaïlovitch Golitsyn (1729-1770).
 Anna Borisovna Ioussoupova : (†1772), fille du prince Boris Grigorievitch Ioussoupov (1695-1759).
 Touti Youssoupova, supercentenaire ouzbèke.

Article connexe 
 Famille Ioussoupov

Notes et références 

Patronyme russe